Лихачёвский переулок — название четырёх улиц в Москве:

 1-й Лихачёвский переулок
 2-й Лихачёвский переулок
 3-й Лихачёвский переулок
 4-й Лихачёвский переулок

См. также 
 Улица Лихачёва — несколько улиц в России и на Украине
 Лихачёвский проезд — улица в г. Долгопрудный, Московская область
 Лихачёвское сельское поселение